Лондонский мир () — мирный договор, окончивший англо-испанскую войну (1584—1604).

Предыстория 
После смерти королевы Англии Елизаветы в 1603 году её преемник Яков I стремился быстрее закончить шедшую с 1585 года войну. Монарх придерживался идей христианского мира и единства, в то время как одним из предлогов к началу военных действий стала казнь англичанами его матери и королевы Шотландии Марии Стюарт. Правитель Испании Филипп III, чья экономика сильно страдала от продолжения боевых действий, также был готов к примирению. Англо-испанская война была сложным и многогранным конфликтом, имевшим отголоски в событиях нидерландской революции, французских религиозных войн и девятилетней войне в Ирландии.

Переговоры происходили в Сомерсет-хаусе в формате 18 сессий с 20 мая по 16 июля 1604 года, подписание документа состоялось а. Яков I ратифицировал документ а, Филипп III — а

Содержание 
 Испания отказывается от восстановления католицизма в Англии.
 Английские пираты прекращают атаки на испанский серебряный флот и колонии (статья 6).
 Пролив Ла-Манш становится открытым для прохода испанских судов.
 Англия прекращает поддержку Нидерландской революции (статьи 4,5,7).
 Корабли обеих стран без исключений могут использовать морские порты для ремонта, временного пребывания и покупки провизии (статья 10).

Представители 
Английская делегация:
 Роберт Сесил — госсекретарь.
 Чарльз Блаунт, 8-й барон Маунтжой — наместник Ирландии.
 Томас Сэквилл 1-й граф Дорсет — Лорд-казначей.
 Генри Говард, 1-й граф Нортгемптон — Лорд-хранитель пяти портов
 Чарльз Говард, 1-й граф Ноттингем — Лорд-адмирал

Было представлено две делегации: короля Испании и правителей Испанских Нидерландов — эрцгерцога Альбрехта и Изабеллы.

 Хуан Фернандес де Веласко — 5-й герцог Фриас, коннетабль Кастилии.
 Хуан де Тассис — глава делегации.
 Алессандро Робида — миланский сенатор.
  — князь Аренберг.
  — президент брюссельского тайного совета.
  — секретарь брюссельского государственного и участник тайного советов.

Последствия 
Согласно принципу status quo ante bellum, обе страны возвращались к довоенному состоянию без каких-либо территориальных изменений. Испания отказывалась от надежды возродить верховенство католицизма в Англии, а та отказывалась от военной и финансовой поддержки нидерландского восстания (регулировавшейся заключённым в 1585 году Нонсачским договором)

Урон Испании от английских морских атак оценивается по-разному. Историк Кеннет H. Эндрюс считал, что к моменту подписания договора английское каперство уже опустошило испанский торговый флот. По словам Фернандо Мартинес Lainez, в важнейший период для поставок золота и серебра между испанской Америкой и Испанией с 1540 по 1650 год, из 11 000 испанских кораблей англо-голландскими пиратами было уничтожено только 107, по вине природы потонуло 519 торговых судов. По мнению историка Херман Васкеса Чаморро, объектами атак английских пиратов чаще всего становились рыболовные и мелкие суда, поэтому деятельность испанского серебряного флота спокойно продолжалась вплоть до 1780 г.

Разрешение на свободный заход флотилиям до восьми кораблей активно использовалось испанцами для создания в Англии обширной сети военно-морских баз в продолжавшейся войне в Нидерландах.

После подписания договора Англия и Испания пробыли в мире вплоть до 1625 года.

Примечания

Ссылки 
 Текст договора на латинском и английском языках (отсутствуют главы 1,2,9.
 Текст договора на английском (полный вариант)
 Текст договора на латинском и испанском языках (полный вариант)
 Davenport, Frances Gardiner; & Paullin, Charles Oscar. European Treaties Bearing on the History of the United States and Its Dependencies, The Lawbook Exchange, Ltd., 2004 ISBN 1-58477-422-3, ISBN 978-1-58477-422-8

1604 год
История Лондона
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Англии
Международные договоры Испании
События 28 августа
Август 1604 года